De nakomelingen van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, Prins van Oranje bezetten alle erfbare tronen in Europa, evenals nakomelingen van de meeste thans niet meer regerende koningshuizen. In de Europese landen Andorra en Vaticaanstad is de titel van monarch niet erfbaar.

In tegenstelling tot koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk (de grootmoeder van Europa met negen kinderen) of koning Christiaan IX van Denemarken (de schoonvader van Europa met zes kinderen), had Johan Willem Friso slechts één dochter, Amalie van Nassau-Dietz, en een postuum geboren zoon, de latere stadhouder Willem IV van Oranje-Nassau. Johan Willem Friso stierf op slechts vierentwintigjarige leeftijd en pas met het aantreden van zijn achterkleinzoon Willem I als Koning der Nederlanden in 1815 kwam er voor het eerst een nakomeling van hem op een Europese troon.

Door de huwelijkspolitiek van zijn nazaten echter stamt nu elk gekroond Europees staatshoofd van Johan Willem Friso af. Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk is de achtste generatie na Johan Willem Friso. Willem-Alexander der Nederlanden, Margrethe II van Denemarken, Karel XVI Gustaaf van Zweden, Harald V van Noorwegen en Hendrik van Luxemburg zijn de negende generatie na Johan Willem Friso. Albert II van Monaco, Filip van België en Felipe VI van Spanje behoren tot de tiende generatie na Johan Willem Friso. Via zijn betovergrootmoeder Emma van Waldeck-Pyrmont behoort Willem-Alexander behalve tot de negende ook tot de tiende generatie, net als Hendrik van Luxemburg, wiens moeder, wijlen prinses Josephine Charlotte van België, een zuster was van Albert II van België.

Regerende monarchen

België 
Het Koninkrijk België, dat is ontstaan na de afscheiding van Nederland in 1830, wordt sinds 1909 door een nakomeling van Johan Willem Friso geregeerd.

Denemarken 
In het Koninkrijk Denemarken trouwde koning Frederik VIII van Denemarken met prinses Louise van Zweden; hun kinderen en verdere nakomelingen hebben het land sinds 1912 geregeerd.

Liechtenstein 
De vorsten van het Vorstendom Liechtenstein stammen af van Johan Willem Friso door hun voorouders uit het Oostenrijkse Keizerlijk Huis.

Luxemburg 
Het Groothertogdom Luxemburg was in een personele unie met het Koninkrijk der Nederlanden verbonden sinds het Congres van Wenen tot het overlijden van koning Willem III der Nederlanden in 1890. Zijn dochter, koningin Wilhelmina der Nederlanden, kon hem alleen in Nederland opvolgen. In Luxemburg gold toen nog de Salische Wet die slechts erfopvolging in mannelijke lijn kent. De Luxemburgse troon viel toe aan een andere tak van de familie Van Nassau die echter ook aan Johan Willem Friso verwant is. Hierdoor is Luxemburg samen met Nederland het enige land in Europa dat al sinds 1815 door een nakomeling van Johan Willem Friso wordt geregeerd.

Monaco 
De prins van het Prinsdom Monaco stamt af van Johan Willem Friso via een Schotse prinses die afstamde van het Huis van Baden. Haar nakomelingen zijn in Monaco aan de macht sinds 1922.

Nederland 
Het Koninkrijk der Nederlanden werd gecreëerd na de nederlaag van Napoleon Bonaparte, met als vorst Willem VI, Johan Willem Friso's achterkleinzoon, die in 1815 als Willem I koning der Nederlanden werd. Zijn nakomeling Willem-Alexander der Nederlanden is de huidige koning der Nederlanden.

Noorwegen 
Het Koninkrijk Noorwegen is onafhankelijk sinds 1905. Haakon VII van Noorwegen was de eerste Scandinavische vorst die afstamde van Johan Willem Friso.

Spanje 
Het Koninkrijk Spanje werd geregeerd door een nakomeling van het Huis van Oranje-Nassau (door de afstamming van het Huis Habsburg-Lothringen) van 1886 tot 1931, toen de monarchie werd afgeschaft. Na de dood van Francisco Franco in 1975 kwam Juan Carlos I van Spanje, een kleinzoon van de laatste koning, op de troon.

Verenigd Koninkrijk 
Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland wordt geregeerd door nakomelingen  van Johan Willem Friso sinds 1936, door afstamming van koningin Mary door de hertogen van Teck in het Koninkrijk Württemberg.

Zweden 
In het Koninkrijk Zweden trouwde prinses Louise van Oranje-Nassau met de latere koning Karel XV van Zweden. Hun enige zoon overleed als kind, waardoor de verwantschap tussen het Zweedse koningshuis en Johan Willem Friso aanvankelijk ophield te bestaan. Door het huwelijk van Sophia van Nassau met koning Oscar II van Zweden (een jongere broer van Karel XV) werd de verwantschap hersteld. Huwelijken in latere generaties zorgden voor nog twee afstammingslijnen.

Voetnoot 

 Nakomelingen van Johan Willem Friso